Skierki ist der Name folgender Orte in Polen:

 Skierki (Barciany), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren; bis 1945: Wehlack, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Skierki (Czernice Borowe), Dorf in der Gemeinde Czernice Borowe, Woiwodschaft Masowien